Boopa-Dee Bappa-Dee («Бупа-Ди Баппа-Ди») — пятая серия двенадцатого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 17 ноября 2013 года на канале FOX.

Сюжет 
По новостям сообщается, что цены на международные авиа перелёты резко упали. Лоис говорит всем о том, что было бы не плохо слетать на отдых, это было бы полезно для культурного обогащения детей. Но Питер категорически против этой поездки. Он говорит о том, что очень плохо получился на паспорте.

Питер решает доказать семье, что культурные ценности есть и в Куахоге. Походы в музеи и даже драка на улице с судьей безуспешны. Лоис тайком покупает билеты на поездку в Италию, прося Брайана, Мег и Криса подыграть ей. В итоге все приглашают Питера съездить в самый большой аквапарк на земле, на что тот с радостью соглашается. Только в самолете Лоис, по совету Брайана, признается Питеру, что все они летят на отдых, а не в аквапарк.

Прилетев в Италию, Гриффины посещают несколько местных музеев. Лоис просит Питера пойти с ней куда-нибудь, но тот отказывается. В итоге, Лоис уезжает с незнакомцем покататься по городу. Брайан говорит Питеру о том, что это недопустимо, чтобы собственная жена уехала от Питера вот так. Тогда Питер решает стать истинным итальянцем: он забирает Лоис из кафе, вместе они проводят вечер и ночь. Лоис признается, что ей очень нравится в Италии. Питер сжигает паспорта семьи, говоря о том, что все будет отлично, отныне они - итальянцы.

Проходит месяц. Семья скучает по Америке. Выясняется, что теперь Гриффинам будет непросто попасть обратно домой, в Куахог. Тогда, притворившись сексуальными игрушками, семья таки добирается до дома в контейнере с товарами для Куахога. Вместе Гриффины, собравшись перед телевизором, говорят о том, что будут скучать по Италии.

Рейтинги 
 Рейтинг эпизода составил 2.2 среди возрастной группы 18-49 лет.
 Серию посмотрело порядка 4.46 миллиона человек.
 Эпизод стал самым просматриваемым в эту ночь Animation Domination на FOX, победив по количеству просмотров новые серии "Симпсонов", «Бургеры Боба» и "Американского Папаши!".

Культурные отсылки 
 Учительница с пышным бюстом копирует знаменитую итальянскую певицу Сабрину Салерно (Sabrina), особенно её движения в достаточно откровенном клипе «Boys».

Критика 
Специалисты из A.V. Club дали эпизоды низкую оценку C-, поясняя: «На первый взгляд, весьма интересный эпизод в отличие от других с более плотным сценарием (...) в лучших эпизодах "Гриффинов" удается избежать совмещения проблем. Эпизод "Boopa-Dee-Dee Bappa" имеет некоторые проблемы, они не делают его запоминающимся»

Примечания

Ссылки

См. также 

Серии «Гриффинов»